Blatter je priimek več oseb:    
 Johann Joseph Anton Blatter, švicarski rimskokatoliški škof
 Joseph Anton Blatter, švicarski rimskokatoliški škof
 Sepp Blatter, švicarski nogometni funkcionar